Josep Pi i Maseras (1928 - 2010), promotor de l'hoquei herba i Terrassenc de l'Any 1993
 Josep Pi Morral (1936 - 2020), excursionista, dirigent esportiu i modelista català
 Josep Pi i Pascual (1873 - 1944), músic palsenc, fiscornaire i compositor de música de ball i sardanes.
 Josep Maria Pi i Sunyer (1889 - 1984), jurista i advocat català.